Андронікашвілі Борис Борисович — радянський актор, письменник та сценарист.
 Андронікашвілі Елевтер Луарсабович — грузинський фізик, лауреат Сталінської та Державної премії СРСР.
 Андронікашвілі Іраклій Луарсабович (1908—1990) — радянський письменник.
 Андронікашвілі Кіра Георгіївна — грузинська кіноакторка і режисер кіно, заслужена артистка Грузинської РСР.
 Андронікашвілі Костянтин Йосипович — режисер та театральний педагог, заслужений діяч мистецтв Грузинської РСР.
 Андронікашвілі Костянтин Ясейович — дипломат, богослов та перекладач.
 Андронікашвілі Отар Костянтинович — грузинський кінорежисер, сценарист.
 Андронікашвілі Теймураз Георгійович — доктор хімічних наук, доктор хімічних наук, дійсний член АН Грузії.

Див. також 
 Андроников